Когольюдо (Испания) — муниципалитет в Испании.
 Лопес де Когольюдо, Диего — испанский историк.